Eliott ist Personenname:
 George Augustus Eliott, 1. Baron Heathfield (1717–1790), britischer General
 Sophie Eliott-Lynn (Lady Heath) (1896–1939), irische Flugpionierin und Sportlerin
Vorname:
 Eliott Crestan (* 1999), belgischer Sportler
Weiteres:
 Dana S. Eliott, deutsches Autorenduo
Siehe auch:
 Eliot
 Elliott